Il doppio del torneo di tennis Lippstadt Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Henrik Holm e Nils Holm che hanno battuto in finale Fredrik Bergh e Rikard Bergh 7-6, 7-6.

Teste di serie 

Assente
 Karsten Braasch /  Sander Groen (primo turno)

 Patrick Baur /  Jens Knippschild (quarti di finale)
 Clinton Ferreira /  Fabrice Santoro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lippstadt Challenger 1997